Croteau ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Croteau (* 1932), kanadischer Geistlicher
 Gary Croteau (* 1946), kanadischer Eishockeyspieler